Томас Майер-Хартинг (; род. 22 мая 1954, Эпсом, Великобритания) — австрийский дипломат. С декабря 2008 года является постоянным представителем Австрии в ООН в Нью-Йорке и с 1 января 2009 года представителем Австрии в Совете Безопасности ООН.

Биография 
В 1977 году Томас Майер-Хартинг получил звание доктора юриспруденции в университете Вены и затем продолжил обучение и научную работу в Европейском Колледже в г. Брюгге (Бельгия).

В 1978 году получил диплом Гаагской Академии международного права.

Дипломатическую карьеру начал в 1979 году.

1982—1986 — работал в Австрийской миссии при Европейских сообществах в Брюсселе.

1986—1990 — работал в Австрийском посольстве в Москве.

1991—1995 — сотрудник Кабинета министра иностранных дел Австрии Алоиса Мока.

1995—1999 — заместитель политического директора и Заведующий отдела политики безопасности .

1999—2003 — посол Австрии в Бельгии, руководитель австрийской миссии в НАТО.

2002—2004 — австрийский посол по особым поручениям на Западных Балканах.

С 2003 по 2008 год — посол и политический директор (руководитель сектора политики) в Министерстве иностранных дел.

В 2008 году был также назначен Председателем наблюдательного совета Австрийского Агентства по развитию (АDА).

Ссылки 
 Österreich für zwei Jahre im Weltsicherheitsrat
 The Permanent Representative

Дипломаты Австрии
Дворянство Австрии
Постоянные представители Австрии при ООН
Послы Австрии в Бельгии